Plusieurs personnes prénommées Isaac portent le patronyme Habert :
 Isaac Habert (1560-1625), poète français ;
 Isaac Habert (1598-1668), fils du précédent, théologien français.

Voir aussi